

Codici 
 otu – codice ISO 639-3 della lingua otuke

Acronimi 
 OTU – Operational Training Unit, "unità di addestramento operativo" nelle Forze armate statunitensi